Ири́на Ю́рьевна Тулу́бьева (род. 16.05.1963) — российский юрист, специалист по авторскому праву и смежным правам в России.

Внучатая племянница  генерала И. Г. Эрдели.

Окончила юридический факультет Московского университета. 

Работала во Всесоюзном агентстве по авторским правам (ВААП), Российском авторском обществе (РАО). 

Управляющий партнер специализированной юридической компании «Тулубьева, Осипов и партнеры», руководитель правовой службы Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» (ВОИС). 

В разное время Ирина Тулубьева успешно представляла интересы композиторов Давида Тухманова, Юрия Антонова, артистов Эдиты Пьехи, Вилли Токарева, Натальи Подольской, Валерии, автора-исполнителя Олега Митяева, художника-мультипликатора Н. Орловой, наследников писателей А. Н. Толстого, М.А. Булгакова, Венедикта Ерофеева, Георгия Владимова, В.М. Шукшина, артистов А. Н. Вертинского, Марка Бернеса, режиссёра Ролана Быкова, наследников автора и исполнителя Ю. Визбора, фотографов Максима Полубояринова, Натальи Логиновой, других деятелей искусства.

Имя Ирины Тулубьевой неоднократно оказывалось в фокусе внимания прессы в связи с исками о нарушении авторских и смежных прав, о защите чести и достоинства. Она автор многих статей по проблемам авторского права и смежных прав. 

Член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности.

Живет в Москве, имеет сына.
Сайт www.tulubieva.ru

Некоторые статьи Ирины Тулубьевой

Примечания

Ссылки 
 
 И.Тулубьева: «Автор всегда прав? Это утопия»: Интервью газете «Культура», 16-22.12.2001
 И.Тулубьева: «Настоящий юрист должен быть эрудитом»: Интервью журналу «Работа и зарплата», 14.05.2007
 Ирина Тулубьева в программе радиостанции «Свобода» об авторском праве, 22.11.2003
 Ирина Тулубьева: "Россия присоединилась к договору ВОИС по авторскому праву",25.07.2008

Юристы России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1963 году